Seize-Juillet ou XVI-Juillet ou 16-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 
16 juillet,  de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 
Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par ces odonymes sont notamment :

En France,

 Le , pendant la seconde Guerre mondiale : 
 Rafle du Vel d'Hiv à Paris, rappelée dans d'autres villes de France dont Héricourt dans la Haute-Saône.
 Autres lieux : évènements non connus.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Exactions de la division Das Reich de l'armée allemande à Calmont dans la Haute-Garonne.
 Bombardement allié à Fagnières dans la Marne.
 Représailles allemandes à Grattery et Montigny-lès-Vesoul dans la Haute-Saône.
 Incendie  par les Allemands, du village d'Ugna sur la commune de Savigna dans le Jura, en représailles d'une embuscade de la Résistance.
 Autres lieux : évènements non connus.
 Autres lieux ou dates : évènements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, sur la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 16 de Julio » ou « Diesiseis de Julio »
 Au Mexique : événement non connu.
 « Calle 16 de Julio », à Tepotzotlán, dans l'État de Mexico.

Références et localisations

Références

Localisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres 

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
16